Dmitri Koloupaïev (1883-1954), peintre et directeur artistique soviétique
 Vladimir Koloupaïev (né en 1964), prêtre catholique et historien russe